Константину () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
 Константину, Агатоклис — кипрский шахматист.
Константину, Алекс (род. 1992) — кипрский футболист. Сын Костакиса Константину.
 Константину, Василис (род. 1947) — греческий футболист.
 Константину, Костакис (род. 1968) — кипрский футболист.
 Константину, Михалис (род. 1978) — кипрский футболист.
 Константину, Саввас (род. 1971) — кипрский футболист и футбольный тренер.
 Константину, Клэй (род. 1951) — американский адвокат и дипломат кипрского происхождения.